Weisenburger ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Weisenburger (1815–1887), deutscher Theologe, Schriftsteller und Publizist
 Edward Joseph Weisenburger (* 1960), US-amerikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Tucson
 Petra Weisenburger (* 1958), deutsche Regisseurin
 Werner Weisenburger (* 1954), General der Bundeswehr

Weisenburger steht für:
 Weisenburger-Gruppe, eine deutsche Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Bauunternehmen, Projektentwicklung sowie Start-ups tätig ist

Siehe auch:
 Weissenburger